Гран-при Индии 2011 года (официально I Formula 1 Airtel Indian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 30 октября 2011 года на международном автодроме Будды в Великой Нойде, Уттар-Прадеш, Индия. Она стала семнадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Виталий Петров потеряет пять позиций на старте за столкновение с Михаэлем Шумахером на Гран-при Кореи.

Нараин Картикеян заменил Витантонию Льюцци на время домашнего Гран-при.

Свободные заезды

Квалификация 

  Льюис Хэмилтон и Серхио Перес оштрафованы на три позиции за игнорирование желтых флагов в первой свободной практике.
  Хайме Альгерсуари и Виталий Петров показали одинаковое время во втором сегменте (1:26,319), но испанец стоит выше, так как показал это время раньше.
  Виталий Петров оштрафован на пять позиций за аварию с Михаэлем Шумахером на Гран-при Кореи.
  Даниэль Риккардо оштрафован на пять позиций за замену коробки передач.
  Нараин Картикеян оштрафован на пять позиций за блокировку Михаэля Шумахера в первой сессии квалификации.

Гонка 

|}
  Фелипе Масса получил штраф в виде проезда по пит-лейн за провоцирование аварии с Льюисом Хэмилтоном.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Индии